Павел Эттер:
 Эттер, Павел Васильевич (1790—1878) — генерал-лейтенант.
 Эттер, Павел Павлович (1840—1910) — генерал от кавалерии.
 Эттер, Павел Севастьянович (1861—1938) — генерал-майор.